A centrale nucleare di Xiapu possono riferirsi due centrali nucleari situate presso la città di Xiapu, nella provincia del Fujian in Cina. 

Il termine può riferirsi a:

Centrale nucleare di Xiapu (FBR) che è costituita da reattori di tipologia CFR600
Centrale nucleare di Xiapu (PWR) che è costituita da reattori di tipologia CAP1000